Los carnotaurinos (Carnotaurinae) son una subfamilia de terópodos abelisáuridos que vivieron a finales del período geológico Cretácico, en Suramérica, India y África. Son grandes depredadores que se distinguen por presentar adornos craneales. Se lo define como el clado más inclusivo que contiene a Carnotaurus sastrei  (Bonaparte, 1985) pero no a  Abelisaurus comahuensis  (Bonaparte & Novas, 1985), siendo propuesto el grupo por el paleontólogo estadounidense Paul Sereno en 1998.

Clasificación

Subfamilia Carnotaurinae
Indosuchus (India)
Lametasaurus (India)
Brachyrostra
Ekrixinatosaurus (Argentina)
Ilokelesia (Argentina)
Skorpiovenator (Argentina)
Tribu Carnotaurini
Aucasaurus (Argentina)
Carnotaurus (Argentina)
Pycnonemosaurus (Brasil)
Quilmesaurus (Argentina)
Viavenator (Argentina)

Filogenia
En 2008, Canale et al. publicaron un análisis filogenético enfocado en los carnotaurinos suramericanos. De acuerdo con sus resultados, ellos encontraron que todas las formas suramericanas (incluyendo a Ilokelesia) se agrupaban en un subclado de Carnotaurinae, al cual denominaron Brachyrostra, que significa "rostros cortos." Ellos definieron al clado Brachyrostra como "todos los abelisáuridos más cercanamente relacionados con Carnotaurus sastrei que con Majungasaurus crenatissimus."

Un análisis realizado por Tortosa et al. en 2013 removió a varios taxones de Carnotaurine a una nueva subfamilia llamada Majungasaurinae, y también trasladó a otros abelisáuridos a Carnotaurini.

{{clade| style=font-size:100%; line-height:100%
|label1=Abelisauridae
|1=

Referencias

Enlaces externos 
(en inglés)
Carnotaurinae en The Theropod Database
Ficha y estado de la subfamilia en TaxonSearch
Carnotaurinae en Thescelosaurus

Abelisauroidea